Княждвор () — село в Печенежинской поселковой общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1875 человек. Занимает площадь 19,969 км². Почтовый индекс — 78294.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР села Горишный Княждвор и Долишный Княждвор переименованы соответственно в Верхнее и Нижнее.

Образовано в 1993 году путем объединения сел Верхнее и Нижнее.

Ссылки

Примечания